

Astronomia
 42748 Andrisani – asteroide della fascia principale

Persone
 Antonio Andrisani (1966) – attore, sceneggiatore e regista italiano